La 1. Division 1985 è stata la 72ª edizione della massima serie del campionato danese di calcio conclusa con la vittoria del Brøndby, al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Lars Bastrup dell'Ikast FS con 20 reti.

Classifica finale 

(*) Squadre neopromosse

Verdetti 
 Brøndby Campione di Danimarca 1985.
 Brøndby ammesso alla Coppa dei Campioni 1986-1987.
 Lyngby ammesso alla Coppa UEFA 1986-1987.
 BK Frem, Hvidovre IF, Køge BK e B 93 retrocesse.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1985
Campionato danese di calcio